2020 Cairns Cup — 2-й міжнародний жіночий шаховий турнір, що проходив з 7 по 16 лютого 2020 року в Сент-Луїсі (США).

Переможницею турніру стала Гампі Конеру з Індії.

Загальна інформація 
 Категорія: 11-та (середній рейтинг: 2510).

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 7-11, 13-16 лютого 2020 року
 Вихідні дні: 12 лютого 2020 року

Початок партій: 1-9 тури о 21-00 (час Київський).

Контроль часу 
 90 хвилин на 40 ходів, 30 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 1-го.

Критерії розподілу місць

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 180 000 $ США.
 45 000 $
 35 000 $
 25 000 $
 20 000 $
 15 000 $
 10 000 $
 9 000 $
 8 000 $
 7 000 $
 6 000 $

Учасниці 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ станом на лютий 2020 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
  Офіційний сайт турніру
 Партії турніру онлайн на chessbomb.com
 Партії турніру онлайн на chess24.com
  Cairns Cup 2016 на chesspro.ru
 Форум турніру на chesspro.ru

Шахові турніри 2020
Шахові змагання у США
2020 в американському спорті
Лютий 2020
Жіночі шахові змагання